Иван Костадинов може да се отнася за:

 Иван Костадинов (бизнесмен) — заместник-председател на УС и търговски директор в акционерно дружество „Петрол“.
 Иван Костадинов (генерал) – български възрожденски учител. Сътрудничи на в. „Македония“ и сп. „Градинка“. В сп. „Градинка“ I, 1875 г., в кн. 3, с.10 издава „Един истински хаджия“, за благотворителния ефект от отказа за хаджилък, как средствата предвидени за хаджилък и туризъм са служили за построяване на черкви.